Я́ков Смирно́в:
 Смирнов, Яков Александрович (1903—1938) — советский организатор кинопроизводства.
 Смирнов, Яков Васильевич (1806—1868) — русский педагог, автор обучающих руководств.
 Смирнов, Яков Георгиевич (1854—1936) — протопресвитер, настоятель Александро-Невского собора во Франции.
 
 Смирнов, Яков Константинович (1906—2000) — оператор, режиссёр, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Смирнов, Яков Наумович (также Яков Смирнофф; настоящее имя Яков Наумович Похис; род. 1951) — американский комик и художник.
 Смирнов, Яков Семёнович (1853—?) — русский генерал-майор, военный историк.